Ина Будье-Баккер (; 15 апреля 1875 — 20 декабря 1966) — нидерландская писательница, прозаик и драматург. 

Наибольшую известность принес роман «Стук в дверь» (1930), который рисует картину духовного обнищания нидерландской буржуазии.

Биография 
Родилась в 1875 году в Амстердаме. В 27 лет вышла замуж за Генри Будье, который работал в телефонной компании. Из-за особенностей работы супруга семья часто переезжала — они жили в Утрехте, Вианене, Эрденхауте и Гронингене. Работала учителем в школе. В 1929 году они вновь вернулись в Утрехт и в нем обосновались.

В 1902 году Ина написала свой первый сборник рассказов «Силы», однако первую известность она приобрела после выхода в свет романа «Бедность», который был написан между 1907 и 1909 годами. В 1930 году в Утрехте был написан роман «Стук в дверь» ставший главным произведением автора. В 1970 году роман был экранизирован. Во время второй мировой войны писала стихи, с которыми потом выступала по всей стране. После окончания войны значительное влияние на жизнь писательницы оказала болезнь как ее, так и супруга, который умер в 1952 году. В 1957 году вышел роман «Финал», который очень хорошо был встречен критиками, в 1963 году писательница получила премию Tollensprijs как лучшая писательница Нидерландов.

Библиография 
Современники относили ее произведения к жанру «социального реализма» и «женского романа», литературный критик Менно тер Браак относил ее к писательницами-натуралистам. Основные произведения автора:
 Сборники рассказов
 «Силы» (1902),
 «Дети» (1905),
 «Пауль» (1936).
 Романы
 «Бедность» (1909),
 «Зеркальце» (1917),
 «Улица» (1924),
 «Стук в дверь» (1930),
 «Золото из соломы» (1949),
 «Финал» (1957).
 Пьесы
 «Обетованная земля» (1903),
 «Высшее право» (1906),
 «Прилив» (1926),
 «Эсфирь» (1938).
 Сборник стихов
«Внимание!» (1946).

Примечания

Ссылки 
 Статья Будье-Баккер Ина в БСЭ

Литература 
 Leopold L., Nederlandse schrijvers en schrijfsters. Groningen, 1957.

Писательницы Нидерландов
Писательницы XX века
Нидерландские писатели